Sveti Lovreč je lahko:
 Sveti Lovreč Labinski (Hrvaška)
 Sveti Lovreč Pazenatički (Hrvaška)